Nansen puede hacer referencia a:
 Nansen, cráter del plantea Marte.
 Nansen, cráter de la Luna.
 Nansen-Apollo, cráter lugar de alunizaje de la misión Apolo 17.
 Fridtjof Nansen, explorador noruego (1861 - 1930).
 Pasaporte Nansen.